Volkstedt steht für:

 einen Ortsteil der Stadt Eisleben in Sachsen-Anhalt, siehe Volkstedt (Eisleben)
 einen Ortsteil der Stadt Rudolstadt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen, siehe Volkstedt (Rudolstadt)